Aragão ist der Familienname folgender Personen:

 Augusto Carlos Teixeira de Aragão (1823–1903), portugiesischer Militärarzt, Numismatiker, Antiquar und Historiker
 Eugênio Aragão (* 1959), brasilianischer Politiker 
 Jorge Aragão (* 1949), brasilianischer Pagode-Musiker
 Katya Aragão (* 1986), Filmemacherin, Produzentin und Journalistin aus São Tomé und Príncipe
 Tereza Aragão († 1993), brasilianische Schauspielerin, Produzentin und politische Aktivistin

Siehe auch:
 Aragon